Тијера Калијенте има више значења:

 Тијера Калијенте (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Калијенте (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Калијенте (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијера Калијенте (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијера Калијенте (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тијера Калијенте (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Калијенте (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Калијенте (Сан Мигел Сучистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Калијенте (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Калијенте (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Калијенте (Тотонтепек Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Калијенте, Ранчо Уно и Ранчо Дос (Тотонтепек Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику